Ел Рекрео има више значења:

 Ел Рекрео (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рекрео (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рекрео (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рекрео, Ел Гвадалупе (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рекрео (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рекрео (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео, Тенехапа (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рекрео (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рекрео (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рекрео (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рекрео, Агва Калијенте (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рекрео (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рекрео (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рекрео, Ел Бордо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рекрео (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рекрео (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рекрео (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рекрео (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рекрео (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рекрео (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рекрео (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекрео (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рекрео (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рекрео (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рекрео, Ел Тумбо (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рекрео (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рекрео (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рекрео (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рекрео (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рекрео (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рекрео (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рекрео (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику